Un impresario est aujourd'hui le nom donné à un agent artistique.
 Un impresario était jusqu'à la fin du  l'organisateur de saisons lyriques ou le directeur d'une entreprise théâtrale.

Homonymie